Летние юношеские Олимпийские игры 2014 — вторые летние Олимпийские игры среди спортсменов-юниоров в возрасте от 14 до 18 лет, проходившие с 19 по 28 августа 2014 года в Нанкине (Китай).

Претенденты 
  Нанкин, Китай
  Гвадалахара, Мексика
  Познань, Польша

Выбор города 
В ходе 122 сессии МОК в Ванкувере президентом МОК Жаком Рогге столицей вторых летних Юношеских Олимпийских игр 2014 был объявлен город Нанкин (Китай). Это были первые выборы юношеских Олимпийских игр на сессии МОК. Города для проведения летних юношеских Олимпийских игр 2010 и зимних юношеских Олимпийских игр 2012 были выбраны с помощью голосования членов МОК.

Отказавшиеся 
  Белград, Сербия
  Дели, Индия
  Турин, Италия
  Бангкок, Таиланд
  Руан, Франция

Талисман 
Как и у других олимпийских мероприятий, у летних юношеских Олимпийских игр есть талисман — разноцветный камешек по имени Нанкинлеле. Красочная надпись «Нанкин» и различные цвета символизируют энергичный юношеский дух.

Календарь

Страны-участницы

Медальный зачёт 

Оргкомитет юношеских Олимпийских игр в Нанкине не составил официальную таблицу медального зачёта. Информация, размещенная ниже основывается на данных Международного олимпийского комитета. В таблице также присутствует информация о медалях, заработанных смешанной командой (с атлетами из разных стран), однако место по количеству медалей для неё не указано.

См. также 
 Юношеские Олимпийские игры
 Всемирные юношеские игры
 Олимпийские игры
 Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 

Летние юношеские Олимпийские игры 2014